Tongue kan syfta på:

 Tongue (film) – en amerikansk film från 1976

Geografi

Guinea 

 Tougué (prefekturhuvudort), Labé Region, Tougue Prefecture,

Storbritannien 

 Tongue (ort i Storbritannien), Skottland, Highland, 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar